Brandy Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brandy Peak (Montana)
 Brandy Peak (Oregon)